Baloo peut correspondre à :

 Baloo, personnage du Livre de la jungle de Rudyard Kipling ;
 Baloo, personnage de l'univers du Livre de la jungle de Disney, adaptation par Walt Disney Pictures du précédent.
 Baloo (Auteur de bande dessinée) est également le pseudonyme d'Éric Poelaert, auteur belge de bande dessinée.

Voir aussi
Balout